konotacja (językoznawstwo)
 konotacja (logika)